Гео́рги Стефанов Наджа́ков (, Дупница — 24 февраля 1981) — болгарский физик и общественный деятель, член-корреспондент Академии наук в Гёттингене с 1940 года, академик Болгарской Академии наук с 1945 года и иностранный член Академии наук СССР с 1958 года. С 1945 по 1958 годы — вице-президент БАН. Его именем назван Болгарский Институт физики твёрдого тела.

Биография 
В возрасте 16 лет остался сиротой, в 1915 году с отличием окончил среднюю школу. Высшее образование получил в Софийском университете: поступил на физико-математический факультет, в 1916 году в связи с Первой мировой войной был мобилизован и направлен в школу офицеров запаса; окончил её, но не стал кадровым офицером, после окончания войны в 1918 году вернулся в университет и окончил его в 1920 году, в 1921 году стал помощником профессора экспериментальной физики, в 1925 году был отправлен в Париж, в лаборатории Поля Ланжевена и Марии Кюри, где в течение года изучал фотоэффект. С 1927 года преподавал в Софийском университете, став профессором в 1932 году, профессором кафедры экспериментальной физики в 1937 году и ректором в 1947 году; занимал пост ректора до 1952 года.

Его работа была посвящена в основном экспериментальному изучению фотопроводящих свойств серы, электрических свойств диэлектриков и полупроводников и вопросов ядерной физики. Наджаков первым получил устойчивое фотоэлектретное состояние материи, описав открытое им явление в монографиях, опубликованных в 1937 и 1938 годах. В 1947 году был назначен директором Физического института Болгарской Академии наук. В 1950 году вступил в Коммунистическую партию Болгарии. С 1950 по 1969 годы был депутатом, а в 1954—1958 годах — членом Президиума Народного собрания Болгарии. С 1950 года был членом Всемирного совета мира, с 1956 года — участником Пагуошского движения. В 1967 году был награждён золотой медалью Жолио-Кюри за свою деятельность по укреплению мира.

Ссылки 
 Информация на сайте физического факультета Софийского университета.
 
 
 

Коммунисты Болгарии
Физики Болгарии
Академики Болгарской академии наук
Выпускники Софийского университета
Преподаватели Софийского университета
Ректоры Софийского университета
Иностранные члены АН СССР
Члены Президиума Народного собрания Болгарии
Лауреаты Золотой медали Мира имени Фредерика Жолио-Кюри